Jméno a příjmení Jiří Souček má více nositelů:

 Jiří Souček (kněz) (1790-1973) – český kněz, děkan v Černovicích u Tábora
 Jiří Souček (politik KSČ) (* 1932) – český a československý politik z Kolínska, na počátku normalizace poslanec ČNR a FS za KSČ
 Jiří Souček (politik OF) (* 1932) – český a československý politik z východních Čech, po sametové revoluci poslanec FS za OF a OH
 Jiří Souček (matematik) (* 1943) – český matematik (Souček space)
 Jiří Souček (výtvarník) (* 1948) – výtvarník, autor publikací o Ústecku